

Косево — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Косево — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Косево — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Косево — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Косево — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Косево — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства